Фосфаты:
 Фосфаты — неорганические соли фосфорных кислот.
 Органические фосфаты (или фосфорные эфиры) — органические соединения, сложные эфиры ортофосфорной кислоты.
 Фосфаты — класс минералов.